József Reményi ist der Name folgender Personen:

* József Reményi (Medailleur) (1887–1977), ungarischer Bildhauer und Medailleur
 József Reményi (Schriftsteller) (1891–1956), ungarisch-US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist 
 József Tamás Reményi (* 1949), ungarischer Journalist